La Plata peut désigner :
 L'argent en espagnol.

Toponyme

Argentine 
 La Plata est une ville ;
 La Plata est aussi un partido dont cette ville est la capitale.

Colombie 
 La Plata.

Espagne 
 La Plata, station du métro de Séville.

États-Unis 
 La Plata (Missouri)
 la Plata (Maryland)
 le comté de La Plata
 le pic La Plata

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis